Kratěna je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jaroslav Kratěna (* 1947) – český cestovatel a spisovatel
 Ondřej Kratěna (* 1977) – český lední hokejista

Související články 

 Kratina